ECF steht für:
 Eclipse Communication Framework, eine Erweiterung für die Entwicklungsumgebung Eclipse
 Economic Cooperation Foundation, siehe Genfer Initiative
 Elektrochemische Fluorierung, ein chemisches Verfahren
  Elektrochemisches Mikrofräsen, ein chemisches Bearbeitungsverfahren
 elemental chlorine free, ohne den Einsatz von elementarem Chlor gebleichter Zellstoff bzw. Papier, siehe Bleichmittel
 English Chess Federation (Englische Schachföderation)
 Epiphyseolysis capitis femoris, die Jugendliche Hüftkopflösung
 European Caravan Federation
 European Climate Forum
 European Climate Foundation, Klimastiftung von Hewlett Foundation, Children’s Investment Fund u. a.
 European Curling Federation
 European Cyclists’ Federation
 extrazellulare Flüssigkeit

EC-F steht für:
 Provinz Cañar in Ecuador nach ISO 3166-2

eCF steht für:
 erweiterter Cashflow, eine Kennzahl bei der Ermittlung der Kapitaldienstfähigkeit

ECF